Bjelica est un patronyme porté notamment par : 

 Ana Bjelica (né en 1992), joueuse serbe de volley-ball ;
 Milko Bjelica (né en 1984), joueur serbe naturalisé monténégrin de basket-ball ;
 Nenad Bjelica (né en 1971), footballeur et un entraîneur croate de football ; 
 Nemanja Bjelica (né en 1988), joueur serbe de basket-ball ;
 Novica Bjelica (né en 1983), joueur serbe de volley-ball.

Voir aussi 
 Bjelica, rivière de Serbie.